Супрессор — полупроводниковый прибор, ограничитель напряжения.
 В генетике — ген, подавляющий экспрессию других генов, см. Эпистаз

 Ген-супрессор опухолей
 В иммунологии — лимфоцит, угнетающий активность иммунных реакций
 Т-супрессор